Artem Bidlevskii (né le  à Kelowna, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 2007-08, il se joint aux Cougars de Prince George de la Ligue de hockey de l'Ouest où il occupe un rôle très défensif durant trois saisons. Lors de la saison 2010-11, il est échangé aux Pats de Regina en retour de Cody Carlson.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 ||Rockets d'Okanagan ||BCMML ||39 ||1 ||8 ||9 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Cougars de Prince George ||LHOu ||62 ||1 ||7 ||8 ||73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Cougars de Prince George ||LHOu ||68 ||1 ||11 ||12 ||129 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 ||Cougars de Prince George ||LHOu ||60 ||0 ||6 ||6 ||170 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Pats de Regina ||LHOu ||57 ||3 ||6 ||9 ||140 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||10 ||0 ||1 ||1 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Pats de Regina ||LHOu ||69 ||0 ||11 ||11 ||124 ||5 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|rowspan=2|2012-2013|| Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 44|| 1|| 3|| 4|| 103|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Condors de Bakersfield || ECHL || 10|| 1|| 0|| 1|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2013-2014|| Reign d'Ontario || ECHL || 26 || 1 || 4 || 5 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| Gladiators de Gwinnett || ECHL || 17 || 0 || 4 || 4 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015|| Gladiators de Gwinnett || ECHL || 13|| 0 || 3|| 3|| 31|| - || - || - || - || -
|-
|2015-2016|| Kallinge-Ronneby IF || Hockeyettan || 28|| 1|| 2|| 3|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016|| CBR Brave || AIHL || 6 || 0 || 3 || 3 || 2 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1991
Naissance à Kelowna
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Défenseur de hockey sur glace